Владимир Павловский:
 Павловский, Владимир Гаврилович (в монашестве Василий; 1880—1945) — епископ Русской православной церкви, викарий Берлинской епархии.
 Павловский, Владимир Евгеньевич (1950—2020) — учёный-механик, лауреат премии имени А. А. Андронова.
 Павловский, Владимир Станиславович (род. 1980) — украинский гребец.